GPSS ( — система моделирования общего назначения) — язык моделирования, используемый для имитационного моделирования различных систем, в основном систем массового обслуживания.

История 
Система GPSS была разработана сотрудником фирмы IBM Джеффри Гордоном в 1961 году. Гордоном были созданы 5 первых версий языка: GPSS (1961), GPSS II (1963), GPSS III (1965), GPSS/360 (1967) и GPSS V (1971). Известный ранее только специалистам, в нашей стране этот программный пакет завоевал популярность после издания в СССР в 1980 году монографии Т Дж. Шрайбера. В ней была рассмотрена одна из ранних версий языка — GPSS/360, а также основные особенности более мощной версии — GPSS V, поддерживаемой компанией IBM, у нас она была более известна как пакет моделирования дискретных систем (ПМДС). Этот пакет работал в среде подсистемы диалоговой обработки системы виртуальных машин единой серии (ПДО СВМ ЕС) ЭВМ. После окончания поддержки GPSS V компанией IBM следующей версией стала система GPSS/H компании Wolverine Software разработанная в 1978 году под руководством Дж. Хенриксена. В 1984 году появилась первая версия GPSS для персональных компьютеров с операционной системой DOS — GPSS/PC. Она была разработана компанией Minuteman Software под руководством С. Кокса.
Конец XX века ознаменовался разработкой компанией Minuteman Software программного продукта GPSS World, увидевшей свет в 1993 году. За сравнительно небольшой период времени было выпущено несколько его версий, причем в каждой последующей возможности системы моделирования наращивались.
Помимо этих основных версий существует также Micro-GPSS, разработанная Ингольфом Сталлом в Швеции, — это упрощенная версия, предназначенная для изучения языка GPSS, и WebGPSS, также предназначенная для изучения работы системы и разработки простейших имитационных моделей в сети интернет.

Система имитационного моделирования GPSS 
Основные версии:
 GPSS I (1961)
 GPSS II (1962)
 GPSS III (1965)
 GPSS/360 (1967)
 GPSS V (1975)
 GPSS/H (1978)
 GPSS/PC (1984)
 Micro-GPSS (1) (1990)
 GRAMOS-GPSS (1993)
 GPSS World (1993)
 Micro-GPSS (2) (1996)
 Расширенный редактор GPSS World (2013)
 Среда моделирования GPSS Studio (2018)
 GPSS World Core (2022)
 Платформа прогнозирования и управления ALINA GPSS (2022).

Система GPSS изучается во многих учебных заведениях в России и за рубежом. Широко используется для решения практических задач. Динамическим элементом модели является транзакт — абстрактный объект, который перемещается между статическими элементами, воспроизводя различные события реального моделируемого объекта. В процессе работы модели накапливается статистика, автоматически выводимая по завершении процесса моделирования.
Статические элементы модели: источники транзактов, устройства, очереди и другие. Их расположение в модели определяется блоками.

Пример кода для системы GPSS World 

 GENERATE (POISSON(1,40))  ; генерация потока транзактов
                           ; Поток транзактов пуассоновский со средним интервалом 40 единиц
 QUEUE mainQ ; Войти в регистратор очереди
 SEIZE F007  ; Попытка занять устройство
 DEPART mainQ ; Покинуть регистратор очереди
 ADVANCE (Normal(1,35,4))        ; Моделирование процесса обслуживания. Время обслуживания
                                 ; распределено по нормальному (гауссову) закону
                                 ; с математическим ожиданием 35 и среднеквадратическим отклонением 4
 RELEASE F007 ; Освободить устройство
 TERMINATE    ; удаление транзакта

Недостатки языка 
В программе на языке GPSS достаточно сложно представить непосредственно процессы обработки данных на уровне алгоритмов. Кроме того, модель представляет собой программу, а значит  не имеет графической интерпретации, что затрудняет процесс разработки модели и снижает наглядность модели в целом.

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Девятков В.В., Девятков Т.В., Федотов М.В. Имитационные исследования в среде GPSS Studio, - М.: ИНФРА-М, 2018 - 283 с.

Ссылки 
 http://gpss.ru
 http://www.minutemansoftware.com/simulation.htm
 http://www.webgpss.com/ 
 http://www.wolverinesoftware.com/
 htpp//www.elina-computer.ru/  

Языки программирования по алфавиту